Kloth ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kloth (1864–1942), deutscher Buchbinder und Gewerkschaftsfunktionär
 Friedrich August Kloth (* 1925), deutscher Redakteur und Autor
 Heinrich Kloth (1848–1918), niederdeutscher Autor

 Maria Kloth (1895–1988), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Taryn Kloth (* 1997), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Willi Kloth (1891–1967), deutscher Landtechniker